

Édifice religieux 
 
 Église chrétienne palmarienne des Carmélites de la Sainte-Face, église sectaire schismatique d'Utrera en Espagne.
 Prieuré et église carmélites de Mdina, édifices religieux de Malte.

Histoire 
 Carmélites de Compiègne, religieuses condamnées à mort en  par le Tribunal révolutionnaire.

Religieuses 
 Carmélites, religieuses de l'Ordre du Carmel.
 Carmélites de Saint-Joseph, religieuses du Carmel Saint-Joseph.
 Carmélites déchaussées, religieuses de l'Ordre des Carmes déchaux.
 Carmélites martyres de Guadalajara, religieuses carmélites espagnole.

Toponyme 

 Montée des Carmélites, rue du  de Lyon. 
 Rue des Carmélites, voie du Centre-ville de Nantes.
 Rempart des Carmélites, remparts longeant la rivière Nièvre à Nevers.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de monument